Kriminalmuseum ist 

 ein Museum, das die Geschichte der Kriminalität und der Strafverfolgungsbehörden zum Thema hat; siehe Liste von Kriminalmuseen
 eine Krimireihe des ZDF aus den Jahren 1963 bis 1970, siehe Das Kriminalmuseum